Большинство стран Европы, за исключением Андорры, Монако и Лихтенштейна, имели собственные валюты и национальные центральные банки, регулирующие денежно-кредитную политику.

В 1996—2002 годах на территории Европы был образован крупнейший в мире валютный союз — еврозона, к началу 2015 года объединяющий 19 стран, официальной валютой которых является евро.

Денежно-кредитную политику стран еврозоны регулирует Европейский центральный банк. Представители национальных центральных банков стран, входящих и планирующих войти в еврозону, входят в состав наднационального органа финансового регулирования — Европейскую систему центральных банков.

См. также 
 Европа
 Список крупнейших банков Европы (2015)

Примечания 

Экономика Европы

Европейские валюты
Европа